Государственный ордена Дружбы народов ансамбль песни и танца Республики Татарстан (; в советское время — Ансамбль песни и танца Татарской АССР) — вокально-танцевальный ансамбль, созданный в Казани в 1937 году и давший первое выступление 30 апреля 1938 года; начиная с 1945 года хореографом коллектива был Файзи Гаскаров.

История 
21 августа 1937 года при Татарской государственной филармонии под руководством З. С. Ахметовой создается капелла, которая впоследствии преобразовывается в Ансамбль песни, музыки и танца.

Руководителем танцевальной группы стал солист Казанского городского оперного театра Юлий Адольфович Муко, окончивший балетную школу в Петербурге.

30 апреля 1938 году Ансамбль дает свой первый концерт, посвященный празднику 1 мая.

В военные годы Ансамбль создает несколько концертных фронтовых бригад, выступающих в тылу и на фронте.

В 1945 году в Ансамбль приходит балетмейстер Файзи Адгамович Гаскаров, под руководством которого выросло целое поколение танцоров-профессионалов.

За активную пропаганду татарской хоровой культуры и музыкального творчества народов СССР ансамблю в 1960 году присуждена премия имени Г. Тукая.

В 1967 году в Москве на Всесоюзном смотре профессиональных творческих коллективов, посвященном 50-летию Великой Октябрьской революции, Ансамбль занял II место.

В 1977 году ансамбль был признан лучшим из 37 стран участниц Международного Карфагенского фестиваля фольклорных коллективов в Тунисе.

C 1977 главным балетмейстером является Раиля Мухаметхановна Гарипова, поставившая за 40 лет работы в ансамбле более ста танцев.

В 1978 году художественным руководителем коллектива становится Лима Галеевна Кустабаева. Ею было поставлено свыше десятка концертно-творческих и театрализованных программ.

В 1988 году коллектив был удостоен звания Ордена Дружбы Народов.

Художественные руководители 

 1938—1959 — Ахметова, Зулейха Саттаровна
 1939—1940 — Ключарёв, Александр Сергеевич
 1959—1965 — Айдаров, Жавдет Караматулович
 1967—1968 — Абдуллин, Азгар Ханифович
 1968—1970 — Ключарёв, Александр Сергеевич
 1970—1972 — Губайдуллин, Рашид Гумарович
 1974—1978 — Скалозубов, Геннадий Петрович
 1978—1999 — Кустабаева, Лима Галиевна
 1999—2004 — Валеев, Ринат Сулейманович
 2005— н.в. — Хаметов, Айрат Ринатович

Награды 
 Лауреат всероссийских конкурсов (1939, 1945, 1978, 1986)
 Лауреат всесоюзного конкурса (1967)
 Лауреат Международного Карфагенского фестиваля фольклорных коллективов в Тунисе (1977)
 Республиканская премия имени Габдуллы Тукая (1960)
 Орден «Дружбы народов» (1988)

Примечания 

Ансамбли народного танца России
Танцевальные коллективы по алфавиту
Лауреаты премии имени Габдуллы Тукая
Организации, награждённые орденом Дружбы народов
Казанская консерватория
Татарская государственная филармония
Музыкальные коллективы Казани